Le Championnat du Portugal de football 1935-1936,  de la compétition, est remportée par le SL Benfica.

Les 8 clubs participants 
Huit clubs ont participé à cette deuxième saison de 1935-1936 du championnat portugais :

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1935-36 sur rsssf.com

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal